Ледиан Мемушай (; 7 декабря 1986 года, Влёра) — албанский футболист, полузащитник и тренер.

Клубная карьера 
Ледиан Мемушай — воспитанник итальянского клуба «Сарцанезе» из города Сарцана. За эту команду он выступал с 2003 года в региональной лиги, в 2006 году «Сарцанезе» завоевал право выступать в Серии D. В 2008 году Мемушай перешёл в другой клуб пятой по уровню футбольной лиги Италии «Аоста». В 2009 году он стал игроком команды Высшего дивизиона Профессиональной лиги (третий уровень) «Паганезе», а в 2010 году — клуба Серии А «Кьево». Однако в главной итальянской лиге Мемушай дебютировать за «Кьево» не удалось, он провёл лишь 3 игры за веронцев в Кубке Италии 2010/11. В январе же 2011 года албанец был отдан в аренду «Портогруаро», в то время выступавшему в Серии B.

Летом 2011 года Мемушай заключил контракт с клубом Высшего дивизиона Профессиональной лиги «Карпи», а через год — с «Лечче», выступавшим в той же лиге. Спустя ещё год Мемушай на правах аренды вернулся в «Карпи», впервые в своей истории вышедший в Серию B. Далее он на правах аренды выступал за клуб Серии B «Пескара», с которым позднее он заключил полноценный контракт.

Карьера в сборной 
17 ноября 2010 года Ледиан Мемушай дебютировал за сборную Албании в товарищеском матче против сборной Македонии, заменив на 63-й минуте полузащитника Клодиана Дуро. 29 марта 2016 в товарищеском поединке против сборной Люксембурга Мемушай выступал в роли капитана команды.

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: сыграно матчей: 38 / забито голов: 1; победы: 14, ничьи: 7, поражения: 17. eu-football.info.

Последний матч (на замене): 14 Октября 2019 года — Отбор ЧЕ-2020 (группа H) против Молдавии.

Примечания 

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Сарцанезе»
Игроки ФК «Аоста»
Игроки ФК «Паганезе»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Портосуммага»
Игроки ФК «Карпи»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Беневенто»